The Blood Bond – film del 1925 diretto da Leo D. Maloney
The Blood Bond – film del 2010 diretto da Michael Biehn e Antony Szeto